Theisen ist der Familienname folgender Personen:

 Brianne Theisen-Eaton (* 1988), kanadische Leichtathletin (Siebenkampf)
 Christopher Theisen (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Edgar Theisen (1890–1968), deutscher General der Artillerie, Prälat und Monsignore 

 Janine Theisen (* 1980), deutsche Schauspielerin und Stuntwoman
 Jerome Theisen (1930–1995), US-amerikanischer, römisch-katholischer Geistlicher
 Karl-Heinz Theisen (1940–2015), deutscher Unternehmer
 Manfred Theisen (* 1962), deutscher Schriftsteller
 Manuel Theisen (* 1953), deutscher Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre
 Markus Theisen (* 1968), deutscher Autor von Kriminalromane
 Matthias Theisen (1885–1933), deutscher Politiker aus Braunschweig
 Otto Theisen (1924–2005), deutscher Politiker (CDU), Justizminister in Rheinland-Pfalz
 Peter Christian Theisen (18. Jahrhundert), deutscher oder norwegischer Alchemist und Hochstapler
 Simon Theisen (* 1980), deutscher Komponist und Musiker
 Stefan Theisen (* 1957), deutscher theoretischer Physiker
 Werner Theisen (1927–1993), deutscher Rechtsanwalt und Zeitungsverleger

Siehe auch:
 Theissen
 Theißen (Begriffsklärung)
 Taysen
 Tyson